Världsmästerskap 1978 kan avse:

Formel 1-VM 1978
Roadracing-VM 1978
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1978
Världsmästerskapet i fotboll 1978
Världsmästerskapet i basket för herrar 1978
Världsmästerskapet i handboll för herrar 1978
Världsmästerskapet i handboll för damer 1978
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1978
Världsmästerskapen i konståkning 1978
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1978
Världsmästerskapen i orientering 1978
Världsmästerskapen i simsport 1978
Världsmästerskapen i skidskytte 1978
Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1978
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1978
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1978